Храм Святого Августина — название христианских храмов, освящённых во имя святого Августина:

 Церковь Святого Августина — готическая церковь в Антверпене (Бельгия)
 Церковь Святого Августина — церковь в Барселоне, построенная в XVIII веке.
 Церковь Святого Августина — готическая церковь в Вене (Австрия), освящённая в 1349 году, придворная церковь Габсбургов (1634—1783)
 Базилика Святого Августина на Марсовом поле (Сант-Агостино) — церковь в стиле ренессанс в Риме (Италия), построенная в 1483 году.
 Церковь Святого Августина — готическая церковь в Маниле (Филиппины), построенная в 1586—1607 годах
 Церковь Святого Августина — церковь в Нью-Йорке (США), построенная в 1829 году.
 Церковь Святого Августина — церковь в стиле колониального барокко в муниципалитете Паоай (Филиппины), построенная в 1694—1710 годах.
 Церковь Святого Августина (Сент-Огюстен) — церковь в стиле эклектика в Париже (Франция), построенная в 1860—1871 годах
 Базилика Святого Августина — базилика в Аннабе (Алжир), построенная в 1881—1900 годах и освящённая в 1914-м

См. также 
 Сент-Огюстен